Юношеская сборная Сербии по футболу — юношеская футбольная сборная, представляющая Сербию на юношеских соревнованиях. Футбольным союзом Сербии управляются: 

 Сборная Сербии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Сербии по футболу (до 19 лет)